Legítima defensa puede referirse a:

 Legítima defensa, derecho penal.
 Legítima defensa (película), película de 1997 dirigida por Francis Ford Coppola.